

Persone 

 Antonio Livi (1938-2020) – presbitero, teologo, scrittore e docente italiano
 Barbara Livi (1973) – attrice italiana
 Carlo Livi (1823-1877) – fisiologo e psichiatra italiano
 Emilio Livi (1902-1973) – cantante italiano
 Francesco Livi (...–1439) – pittore su vetro e un maestro vetraio italiano
 Ivo Livi, nome anagrafico di Yves Montand (1921-1991) –  cantante e attore italiano, naturalizzato francese
 Giovanni Livi (1855-1930) – storico italiano; fratello dell'antropologo Ridolfo Livi
 Grazia Livi (1930-2015) – giornalista, saggista e scrittrice italiana
 Livia Livi (1932) – scultrice e poetessa italiana
 Livio Livi (1891-1969) – statistico italiano; figlio dell'antropologo Ridolfo Livi
 Massimo Livi Bacci (1936) – politico e docente italiano di demografia
 Piero Livi (1925-2015) – regista italiano
 Ridolfo Livi (1856-1920) – antropologo italiano; fratello di Giovanni e padre di Livio Livi